Das Witjastief 1 (auch Witjastiefe 1, Witjas-Tief(e) 1, Vitias-Tief(e) 1 oder Vitiaz-Tief(e) 1 genannt) gilt als die tiefste bekannte Stelle des Marianengrabens, des Pazifischen Ozeans (Pazifik) und der Weltmeere. Es wurde nach dem sowjetischen Forschungsschiff Witjas (Витязь) benannt, das im Jahr 1957 eine Tiefe von  maß, die aber von keiner späteren Messung bestätigt wurde.

In späteren Veröffentlichungen ist als Tiefe 11.022 m und als Ortsbezeichnung „Witjas-II-Tiefe“ zu lesen.

Geographische Lage 
Das Witjastief 1 befindet sich etwa 1850 km östlich der Philippinen  im südwestlichen Teil des Marianengrabens, einer Tiefseerinne im westlichen Pazifik. Es liegt etwa 450 km südwestlich der Insel Guam, einer Insel der Marianen, die zu den mikronesischen Inseln gehört. Hier subduziert die Pazifische Platte unter die kleinere Philippinische Platte.

Tiefste Stelle der Weltmeere 
Lange galt das Galatheatief im Philippinengraben mit 10.540 m Meerestiefe als die tiefste Stelle der Ozeane. Seit der Forschungsfahrt der Witjas   zum Internationalen Geophysikalischen Jahr 1957, bei der an verschiedenen Stellen des Pazifiks unterschiedliche Meerestiefs gefunden wurden, die in der Folge Witjastief benannt wurden, gilt aber das Witjastief 1 im Marianengraben als tiefste Stelle der Weltmeere.

Inzwischen gibt es Zweifel am gemessenen Wert. Andere Tiefenmessungen ergaben Werte zwischen 10.900 m und 11.000 m. Die neueste Messung für das Challengertief ergab 2014 eine Tiefe von 10.984 ±25 m unter dem Meeresspiegel. Demnach könnte auch dieses die tiefste bekannte Stelle der Weltmeere sein.

Siehe auch 
 Liste der Meerestiefs

Einzelnachweise 

Meerestief
Geographie (Pazifischer Ozean)